Termin VP ima više značenja.
 Versatil peroksidaza, enzim
 Potpredsednik ()